Морган Джеймс (; род. 24 ноября 1981, Бойсе, Айдахо, США) — американская певица, композитор и актриса. Принимала участие в многочисленных бродвейских постановках, включая Motown: The Musical, Godspell, и The Addams Family.

Биография 

Джеймс начала брать уроки музыки и петь в хоре в 13 лет.

В 2012 году заключила договор с звукозаписывающей компанией Epic Records. Под их лейблом 4 декабря 2012 года вышел её дебютный альбом Morgan James Live. Первый студийный альбом Морган под названием Hunter был выпущен Epic Records в ноябре 2014 года.

31 марта 2017 года Джеймс начала Reckless Abandon Tour в поддержку своего второго студийного альбома Reckless Abandon , который вышел 7 апреля 2017 года.

Джеймс также известна своими многочисленным музыкальным сотрудничеством с джаз-коллективом Postmodern Jukebox. Певица записывала вокальные кавер-версии следующих альбомов: «Black Messiah» D'Angelo (спустя месяц после его выхода), «Grace» Джеффа Бакли, «Blue» Джони Митчелл, «Белого альбома» The Beatles (в честь его 50-летия).

Дискография

Альбомы

Кавер-альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 

Актрисы мюзиклов США